Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Mark Philippoussis 7-6(6), 6-2.

Teste di serie 

 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Jacco Eltingh (quarti di finale)
 Patrick McEnroe (semifinali)

 Marcelo Ríos (campione)
 Renzo Furlan (quarti di finale)
 Byron Black (secondo turno)
 Aaron Krickstein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Open 1995
ATP Tour 1995